Martina Chmelová (Praag, 7 november 1976) is een Tsjechische schilder. Zij werkt in Praag en in Amsterdam. De stad is in haar werk een terugkerend thema. Chmelová brengt de stad tot leven met behulp van een door haar zelf ontwikkelde techniek die gebaseerd is op het combineren van olieverf, plastic en acrielverf. Zij is lid van Highway Artmix, een internationale groep van kunstenaars.

Tsjechisch kunstschilder